Людмила Вениаминовна Ваверко (2 декабря 1927, Одесса — 18 апреля 2020, Кишинёв) — молдавский музыкальный педагог. Магистр искусств Молдавии (, 1995), кавалер ордена Трудовой славы («Gloria Muncii»).

Биография 
Родилась в Одессе в еврейской семье. В 1933—1941 годах училась в музыкальной школе Петра Столярского у педагога Берты Рейнгбальд. Перед оккупацией Одессы была эвакуирована с родителями в Уфу. По дороге, во время бомбёжки в июле 1941 года, Л. В. Ваверко была ранена в голову и кисть левой руки.

Окончила Одесскую консерваторию (1950) по классу фортепиано. Преподавала в Ворошиловградском музыкальном училище, работала концертмейстером в Одесской консерватории. В 1955 году вместе с мужем — известным молдавским музыковедом Зиновием Столяром (1924—2014) — поселилась в Кишинёве: концертмейстер, затем преподаватель, профессор, в 1993—2002 годах — заведующая кафедрой специального фортепиано Кишинёвской консерватории. Редактор-составитель сборников фортепианных миниатюр молдавских композиторов.

Среди учеников Ваверко, в частности, Олег Майзенберг.

Учебные пособия Л. В. Ваверко 
 Избранные фортепианные произведения молдавских композиторов. Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1961. — 187 с.
 Piese pentru pian. Alc. şi ediţie îngrijită L. Vaverco; red. E. Tcaci. Chişinău: Cartea Moldovenească, 1971. — 48 p.
 Piese pentru pian. Alc. şi ediţie îngrijită L Vaverco, red. E. Tcaci. Chişinău: Cartea Moldovenească, 1975. — 82 р.
 Piese pentru pian. Alc. şi ediţie îngrijită L. Vaverco, red. Iu. Ţibulschi. Chişinau: Literatura artistică, 1979. — 94 p.
 Работа над музыкальным произведением. Кишинёв: Кишинёвский государственный университет, 1987.
 Работа над полифоническими произведениями в классе фортепиано детских музыкальных школ. Кишинёв: Государственная библиотека им. Н. К. Крупской, 1987.
 Драматургическая роль исполнительских средств в интерпретации «Новеллы» В. Загорского для фортепиано. Кишинёв: Штиинца, 1991.
 Людмила Ваверко и её ученики: Статьи, документы, воспоминания. Под редакцией Виктории Мельник. Кишинёв: Pontos, 2017. — 392 с.

Литература 
 С. Пожар. К таинствам пианизма: Уроки жизни и творчества Людмилы Ваверко. Кишинёв: Центральная типография, 1999.
 В. Стоянова. «Школа им. Столярского определила мою жизнь». Из интервью с Людмилой Ваверко. В: Musicus, № 3 (39), 2014.

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Л. В. Ваверко к её 80-летию
 Семейные воспоминания дочери педагога — Ирины Столяр (часть I)
 Семейные воспоминания дочери педагога — Ирины Столяр (часть II)

Умершие в Кишинёве
Выпускники Одесской музыкальной академии
Заслуженные деятели искусств Молдавской ССР
Преподаватели Академии музыки имени Г. Музическу